

Patronyme 
 Ada Mangilli (1863-?), peintre italienne
 Antonio Mangilli (1829-1900), homme politique italien

Autre 
 Palais Smith Mangilli Valmarana, palais de Venise